Тази статия представлява списък на старши треньорите на футболен клуб ЦСКА Москва от 1936 до 2011. Най-дълго начело на отбора са били Борис Аркадиев и Павел Садирин – по 7 сезона. В цялата история на клуба е имало петима чуждестанни треньори – Артур Жорже, Зико, Хуанде Рамос, Виктор Гончаренко и Ивица Олич.

Треньори